Дивизион 2 1994/1995 () — 56-й сезон Второго дивизиона Франции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 30 июля 1994 года и закончился 1 июня 1995 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Лига 2 1994/95 на lfp.fr 
 Лига 2 1994/95 на rsssf.com 

1994/1995
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1994 году
Спорт во Франции в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995